Fey kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Féy, departementet Moselle i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Fey, Vaud, ort och kommun,